Rudolf Spitaler ist der Name folgender Personen:

* Rudolf Spitaler (Klimatologe) (1859–1946), österreichischer Meteorologe und Astronom
 Rudolf Albin Waldemar Spitaler (1894–1960), deutscher Chemiker, Hersteller der Modellbaumarke RS (Dr. Rudolf Spitaler)